Timberjack peut faire référence à :
 , un constructeur de machines forestières
 , une chanson américaine
 Timberjack, un film de 1955 nommé en français La Loi du plus fort, (Voir aussi : La Loi du plus fort)
 Timberjack, un groupe de musique

Définitions du mot 
Dans la langue anglaise peut désigner :
 Timberjack, un terme archaïque pour un bûcheron
 Timberjack, un outil similaire au tourne-billes à éperon

Références

Sources de la traduction